Il singolare  del Jalisco Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thiago Alves era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Taroii Open de Tênis 2013.

Alex Bogomolov, Jr. ha battuto in finale Rajeev Ram 2–6, 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Lu Yen-hsun (quarti di finale)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Rajeev Ram (finale)
  Dudi Sela (Secondo turno, ritiro)

  Adrian Mannarino (semifinali)
  John Millman (secondo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
  Alex Bogomolov, Jr. (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Jalisco Open 2013
ATP Challenger Tour 2013